Дифференциальное включение — математический термин из области дифференциальных уравнений
 Дифференциальное включение — схемотехнический термин.